Wetren – miasto w Bułgarii
 Wetren  – wieś w Bułgarii
 Wetren doł – wieś w Bułgarii
 Wetren – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Dełczewo